Der Name Urtenen bezeichnet:

 ehemalige Gemeinde und Ortsteil der Gemeinde Urtenen-Schönbühl im Kanton Bern, Schweiz.

Siehe auch:
 Urtene, Bach im Kanton Bern